Gunungpati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Gunungpati, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Gunungpati, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar